Журне — французская фамилия.

Известные носители 
 Журне, Жан (1799—1861) — французский поэт-социалист.
 Журне, Марсель (1867—1933) — французский оперный певец.
 Журне, Шарль (1891—1975) — швейцарский кардинал.